Lambach (Moselle), een gemeente in het Franse departement Moselle
Lambach (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk

Personen
Jan Willem Hugo Lambach, een Nederlandse natuurkundig ingenieur en vliegtuigbouwer